Ла Куитасера има више значења:

 Ла Куитасера (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Куитасера (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику